Алекс Макфарлейн (; Виктория, Австралия) — интерсекс-человек, родившийся с кариотипом 47,XXY в Виктории, Австралия. Алекс Макфарлейн считается первым держателем свидетельства о рождении и паспорта с неопределённым гендерным маркером.

Паспорт и свидетельство о рождении 
Макфарлейн считается первым человеком в Австралии, получившим свидетельство о рождении с неопредёленным гендерным маркером и первый в Австралии паспорт с маркером «X» в 2003 году.

Известно, что несколько других австралийцев впоследствии приняли документы с неопределённым гендерным маркером, в том числе австралийский политик Тони Бриффа и Норри Мэй-Уэлби.

См. также 

 Синдром Клайнфельтера
 Интерсекс

Примечания 

Интерсекс-люди
Общественные деятели Австралии
Люди с небинарными гендерными идентичностями
Интерсекс-активисты